Салва — річка в Україні, притока Боржави
 Салва — комуна в Румунії

Див. також 
 Салва Киїр — перший президент Південного Судану
 Сальва